Beneck ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Beneck (* 1942), italienische Schwimmerin
 Daniela Beneck (* 1946), italienische Schwimmerin

Siehe auch:
 Bennek